

Osoby 
 Franz Mellentin – niemiecki polityk
 Hans-Jürgen Mellentin – niemiecki polityk

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Mielęcin – w woj. zachodniopomorskim, powiecie pyrzyckim
 Mielęcin – w woj. zachodniopomorskim, powiecie wałeckim

Zobacz też 
 Mellenthin

Strony ujednoznaczniające